Plusieurs édifices religieux de l’Église catholique sont nommés d’après la représentation iconique de Notre-Dame du Perpétuel Secours :
 plusieurs  ;
 plusieurs  ;
 plusieurs  ;
 plusieurs .